Az Úrvalsdeild 1958-as szezonja volt a bajnokság negyvenhetedik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1958

1958
Izland 1